Кантер — фамилия.

Известные носители 
 Кантер, Виллем (1542—1575) — голландский филолог.
 Кантер, Герд (род. 1979) — эстонский легкоатлет.
 Кантер, Дэвид (род. 1944) — британский социальный психолог.
 Кантер, Керем (род. 1995) — турецкий баскетболист.
 Кантер, Леонид Виленович (1981—2018) — украинский режиссёр-документалист.
 Кантер, Макс (род. 1997) — немецкий шоссейный велогонщик.
 Кантер, Энес (род. 1992) — турецкий баскетболист.